Allonautilus är ett släkte av bläckfiskar. Allonautilus ingår i familjen pärlbåtar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Pärlbåtar
Allonautilus